Бюсьер — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Бюсьер — коммуна во Франции, департамент Йонна
 Бюсьер — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор
 Бюсьер — коммуна во Франции, департамент Луара
 Бюсьер — коммуна во Франции, департамент Пюи-де-Дом
 Бюсьер — коммуна во Франции, департамент Сона и Луара
 Бюсьер — коммуна во Франции, департамент Сена и Марна